Векслер — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Векслер Абрам Йосипович (1910—1982) — український радянський художник.
 Векслер Абрам Соломонович (1905—1974) — радянський російський художник кіно, художник-постановник.
 Векслер (Влестару) Борис Мойсейович (1922—1993) — молдовський письменник та журналіст.
 Векслер Володимир Йосипович — радянський фізик, академік АН СРСР.
 Девід Векслер (1896—1981) — американський психолог і психіатр, психодіагност.
 Векслер Сергій Мейлехович (нар. 1961) — радянський і російський актор театру і кіно українського походження, режисер, режисер з пластики.
 Векслер Юрій Борисович (нар. 1946) — театральний діяч, журналіст та режисер, з 2003 року берлінський кореспондент Російської служби Радіо Свобода
 Векслер Юрій Абрамович (1940—1991) — радянський кінооператор і сценарист. Лауреат Державної премії СРСР (1985). Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1991).

 Векслер — гора (4024 м) у хребті Г'юз (Хребет Королеви Мод), Трансантарктичних гір (Антарктида).
 Векслер (місячний кратер)
Єврейські прізвища